Ган-Хилл-роуд:
 Ган-Хилл-роуд — станция Нью-Йоркского метро, расположенная на IRT Dyre Avenue Line
 Ган-Хилл-роуд — станция Нью-Йоркского метро, расположенная на IRT White Plains Road Line